Orvieto kan syfta på:

 Orvieto (vin) – ett vin

Geografi

Italien 

 Orvieto, kommun, Umbrien, Provincia di Terni, 

Robotskapade Italienförgreningar